Pianosonate nr. 12 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 12 (Mozart)